Por Barlow pode estar à procura de:

Localidades 
Barlow (Kentucky)
Barlow (Oregon)

Pessoas 
Matthew Barlow

Ver também 
BarlowGirl

Desambiguação